Обро́сов — русская фамилия; имеет женскую форму Обросова.

Известные носители 
 Обросов, Александр Николаевич (1895—1990) — советский физиотерапевт, член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Обросов, Игорь Павлович (1930—2010) — советский и российский художник-живописец, сын хирурга П. Н. Обросова.
 Обросов, Павел Николаевич (1880—1938) — советский врач-хирург, директор Института им. Н. В. Склифосовского.